

Rodentia Bowdich, 1821 cont.

Subordem Castorimorpha Wood, 1955
Família Castoridae Hemprinch, 1820
Gênero Castor Linnaeus, 1758
Castor canadensis Kuhl, 1820
Castor fiber Linnaeus, 1758
Família Heteromyidae Gray, 1868
Subfamília Dipodomyinae Gervais, 1853
Gênero Dipodomys Gray, 1841
Dipodomys agilis Gambel, 1848
Dipodomys californicus Merriam, 1890
Dipodomys compactus True, 1889
Dipodomys deserti Stephens, 1887
Dipodomys elator Merriam, 1894
Dipodomys gravipes Huey, 1925
Dipodomys heermanni Le Conte, 1853
Dipodomys ingens (Merriam, 1904)
Dipodomys merriami Mearns, 1890
Dipodomys microps (Merriam, 1904)
Dipodomys nelsoni Merriam, 1907
Dipodomys nitratoides Merriam, 1894
Dipodomys ordii Woodhouse, 1853
Dipodomys panamintinus (Merriam, 1894)
Dipodomys phillipsii Gray, 1841
Dipodomys simulans (Merriam, 1904)
Dipodomys spectabilis Merriam, 1890
Dipodomys stephensi (Merriam, 1907)
Dipodomys venustus (Merriam, 1904)
Gênero Microdipodops Merriam, 1891
Microdipodops megacephalus Merriam, 1891
Microdipodops pallidus Merriam, 1901
Subfamília Perognathinae Coues, 1875
Gênero Perognathus Wied-Neuwied, 1839
Perognathus alticolus Rhoads, 1894
Perognathus amplus Osgood, 1900
Perognathus fasciatus Wied-Neuwied, 1839
Perognathus flavescens Merriam, 1889
Perognathus flavus Baird, 1855
Perognathus inornatus Merriam, 1889
Perognathus longimembris (Coues, 1875)
Perognathus merriami J. A. Allen, 1892
Perognathus parvus (Peale, 1848)
Gênero Chaetodipus Merriam, 1889
Chaetodipus arenarius (Merriam, 1894)
Chaetodipus artus Osgood, 1900
Chaetodipus baileyi Merriam, 1894
Chaetodipus californicus Merriam, 1889
Chaetodipus dalquesti Roth, 1976
Chaetodipus eremicus (Mearns, 1898)
Chaetodipus fallax Merriam, 1889
Chaetodipus formosus Merriam, 1889
Chaetodipus goldmani Osgood, 1900
Chaetodipus hispidus (Baird, 1858)
Chaetodipus intermedius (Merriam, 1889)
Chaetodipus lineatus (Dalquest, 1951)
Chaetodipus nelsoni (Merriam, 1894)
Chaetodipus penicillatus (Woodhouse, 1852)
Chaetodipus pernix J. A. Allen, 1898
Chaetodipus rudinoris Elliot, 1903
Chaetodipus spinatus Merriam, 1889
Subfamília Heteromyinae Gray, 1868
Gênero Heteromys Desmarest, 1817
Heteromys anomalus (Thompson, 1815)
Heteromys australis Thomas, 1901
Heteromys desmarestianus Gray, 1868
Heteromys gaumeri J. A. Allen e Chapman, 1897
Heteromys nelsoni Merriam, 1902
Heteromys oasicus Anderson, 2003
Heteromys oresterus Harris, 1932
Heteromys teleus Anderson e Jarrín, 2002
Gênero Liomys Merriam, 1902
Liomys adspersus (Peters, 1874)
Liomys irroratus (Gray, 1868)
Liomys pictus (Thomas, 1893)
Liomys salvini (Thomas, 1893)
Liomys spectabilis Genoways, 1971
Subordem Myomorpha Brandt, 1855
Superfamília Dipodoidea G. Fischer, 1817
Família Dipodidae G. Fischer, 1817
Subfamília Allactaginae Vinogradov, 1925
Gênero Allactaga F. Cuvier, 1836
Allactaga balikunica Hsia e Fang, 1964
Allactaga bullata G. M. Allen, 1925
Allactaga elater (Lichtenstein, 1828)
Allactaga euphratica Thomas, 1881
Allactaga firouzi Womochel, 1978
Allactaga hotsoni Thomas, 1920
Allactaga major (Kerr, 1792)
Allactaga severtzovi Vinogradov, 1925
Allactaga sibirica (Forster, 1778)
Allactaga tetradactyla (Lichtenstein, 1823)
Allactaga vinogradovi Argyropulo, 1941
Allactaga williamsi Thomas, 1897
Gênero Allactodipus Kolesnikov, 1937
Allactodipus bobrinskii Kolesnikov, 1937
Gênero Pygeretmus Gogler, 1841
Pygeretmus platyurus (Lichtenstein, 1823)
Pygeretmus pumilio (Kerr, 1792)
Pygeretmus shitkovi (Kuznetsov, 1930)
Subfamília Cardiocraniinae Vinogradov, 1930
Gênero Cardiocranius Satunin, 1903
Cardiocranius paradoxus Satunin, 1903
Gênero Salpingotulus Pavlinov, 1980
Salpingotulus michaelis (Fitzgibbon, 1966)
Gênero Salpingotus Vinogradov, 1922
Salpingotus crassicauda Vinogradov, 1924
Salpingotus heptneri Vorontsov e Smirnov, 1969
Salpingotus kozlovi Vinogradov, 1922
Salpingotus pallidus Vorontsov e Shenbrot, 1984
Salpingotus thomasi Vinogradov, 1928
Subfamília Dipodinae G. Fischer, 1817
Gênero Dipus Zimmermann, 1780
Dipus sagitta (Pallas, 1773)
Gênero Eremodipus Vinogradov, 1930
Eremodipus lichtensteini (Vinogradov, 1927)
Gênero Jaculus Erxleben, 1777
Jaculus blanfordi (Murray, 1884)
Jaculus jaculus (Linnaeus, 1758)
Jaculus orientalis Erxleben, 1777
Gênero Paradipus Vinogradov, 1930
Paradipus ctenodactylus (Vinogradov, 1929)
Gênero Stylodipus G. M. Allen, 1925
Stylodipus andrewsi G. M. Allen, 1925
Stylodipus sungorus Sokolov e Shenbrot, 1987
Stylodipus telum (Lichtenstein, 1823)
Subfamília Euchoreutinae Lyon, 1901
Gênero Euchoreutes Sclater, 1891
Euchoreutes naso Sclater, 1891
Subfamília Sicistinae J. A. Allen, 1901
Gênero Sicista Gray, 1827
Sicista armenica Sokolov e Baskevich, 1988
Sicista betulina (Pallas, 1779)
Sicista caucasica Vinogradov, 1925
Sicista caudata Thomas, 1907
Sicista concolor (Büchner, 1892)
Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich e Kovalskaya, 1986
Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya e Baskevich, 1980
Sicista napaea Hollister, 1912
Sicista pseudonapaea Strautman, 1949
Sicista severtzovi Ognev, 1935
Sicista strandi (Formozov, 1931)
Sicista subtilis (Pallas, 1773)
Sicista tianshanica (Salensky, 1903)
Subfamília Zapodinae Coues, 1875
Gênero Eozapus Preble, 1899
Eozapus setchuanus (Pousargues, 1896)
Gênero Napaeozapus Preble, 1899
Napaeozapus insignis (Miller, 1891)
Gênero Zapus Coues, 1875
Zapus hudsonius (Zimmermann, 1780)
Zapus princeps J. A. Allen, 1893
Zapus trinotatus Rhoads, 1895
Superfamília Muroidea Illiger, 1811
Família Nesomyidae Major, 1897
Subfamília Nesomyinae Major, 1897
Gênero Brachytarsomys Günther, 1875
Brachytarsomys albicauda Günther, 1875
Brachytarsomys villosa Petter, 1962
Gênero Brachyuromys Major, 1896
Brachyuromys betsileoensis (Bartlett, 1880)
Brachyuromys ramirohitra Major, 1896
Gênero Eliurus Milne-Edwards, 1885
Eliurus antsingy Carleton, Goodman e Rakotondravony, 2001
Eliurus ellermani Carleton, 1994
Eliurus grandidieri Carleton e Goodman, 1998
Eliurus majori Thomas, 1895
Eliurus minor Major, 1896
Eliurus myoxinus Milne-Edwards, 1885
Eliurus penicillatus Thomas, 1908
Eliurus petteri Carleton, 1994
Eliurus tanala Major, 1896
Eliurus webbi Ellerman, 1949
Gênero Gymnuromys Major, 1896
Gymnuromys roberti Major, 1896
Gênero Hypogeomys A. Grandidier, 1869
Hypogeomys antimena A. Grandidier, 1869
Gênero Macrotarsomys Milne-Edwards e G. Grandidider, 1898
Macrotarsomys bastardi Milne-Edwards e G. Grandidier, 1898
Macrotarsomys ingens Petter, 1959
Gênero Monticolomys Carleton e Goodman, 1996
Monticolomys koopmani Carleton e Goodman, 1996
Gênero Nesomys Peters, 1870
Nesomys audeberti Jentink, 1879
Nesomys lambertoni G. Grandidier, 1928
Nesomys rufus Peters, 1870
Gênero Voalavo Carleton e Goodman, 1998
Voalavo gymnocaudus Carleton e Goodman, 1998
Subfamília Petromyscinae Roberts, 1951
Gênero Petromyscus Thomas, 1926
Petromyscus barbouri Shortridge e Carter, 1938
Petromyscus collinus (Thomas e Hinton, 1925)
Petromyscus monticularis (Thomas e Hinton, 1925)
Petromyscus shortridgei Thomas, 1926
Subfamília Cricetomyinae Roberts, 1951
Gênero Beamys Thomas, 1909
Beamys hindei Thomas, 1909
Beamys major Dollman, 1914
Gênero Cricetomys Waterhouse, 1840
Cricetomys ansorgei Thomas, 1904
Cricetomys emini Wroughton, 1910
Cricetomys gambianus Waterhouse, 1840
Cricetomys kivuensis Lönnberg, 1917
Gênero Saccostomus Peters, 1846
Saccostomus campestris Peters, 1846
Saccostomus mearnsi Heller, 1910
Subfamília Delanymyinae Wilson e Reeder, 2005
Gênero Delanymys Hayman, 1962
Delanymys brooksi Hayman, 1962
Subfamília Dendromurinae G. M. Allen, 1939
Gênero Dendromus A. Smith, 1829
Dendromus insignis (Thomas, 1903)
Dendromus kahuziensis Dieterlen, 1969
Dendromus leucostomus Monard, 1933
Dendromus lovati de Winton, 1900
Dendromus melanotis A. Smith, 1834
Dendromus mesomelas (Brants, 1827)
Dendromus messorius Thomas, 1903
Dendromus mystacalis Heuglin, 1863
Dendromus nyasae Thomas, 1916
Dendromus nyikae Wroughton, 1909
Dendromus oreas Osgood, 1936
Dendromus vernayi Hill e Carter, 1937
Gênero Dendroprionomys Petter, 1966
Dendroprionomys rousseloti Petter, 1966
Gênero Malacothrix Wagner, 1843
Malacothrix typica (A. Smith, 1834)
Gênero Megadendromus Dieterlen e Rupp, 1978
Megadendromus nikolausi Dieterlen e Rupp, 1978
Gênero Prionomys Dollman, 1910
Prionomys batesi Dollman, 1910
Gênero Steatomys Peters, 1846
Steatomys bocagei Thomas, 1892
Steatomys caurinus Thomas, 1912
Steatomys cuppedius Thomas e Hinton, 1920
Steatomys jacksoni Hayman, 1936
Steatomys krebsii Peters, 1852
Steatomys opimus Pousargues, 1894
Steatomys parvus Rhoads, 1896
Steatomys pratensis Peters, 1846
Subfamília Mystromyinae Vorontsov, 1966
Gênero Mystromys Wagner, 1841
Mystromys albicaudatus (A. Smith, 1834)
Família Cricetidae G. Fischer, 1817
Subfamília Arvicolinae Gray, 1821
Gênero Alticola Blanford, 1881
Alticola albicaudus (True, 1894)
Alticola argentatus (Severtzov, 1879)
Alticola barakshin Bannikov, 1947
Alticola lemminus (Miller, 1898)
Alticola macrotis (Radde, 1862)
Alticola montosa (True, 1894)
Alticola olchonensis Litvinov, 1960
Alticola roylei (Gray, 1842)
Alticola semicanus (Allen, 1924)
Alticola stoliczkanus (Blanford, 1875)
Alticola strelzowi (Kastschenko, 1899)
Alticola tuvinicus Ognev, 1950
Gênero Arborimus Taylor, 1915Arborimus albipes (Merriam, 1901)Arborimus longicaudus (True, 1890)Arborimus pomo (Johnson e George, 1991)
Gênero Arvicola Lacépède, 1799Arvicola amphibius Blasius, 1858Arvicola sapidus Miller, 1908Arvicola scherman Shaw, 1801
Gênero Blanfordimys Argyropulo, 1933Blanfordimys afghanus (Thomas, 1912)Blanfordimys bucharensis (Vinogradov, 1930)
Gênero Caryomys Thomas, 1911Caryomys eva (Thomas, 1911)Caryomys inez (Thomas, 1908)
Gênero Chionomys Miller, 1908Chionomys gud (Satunin, 1909)Chionomys nivalis (Martins, 1842)Chionomys roberti (Thomas, 1906)
Gênero Dicrostonyx Gloger, 1841Dicrostonyx groenlandicus (Traill, 1823)Dicrostonyx hudsonius (Pallas, 1778)Dicrostonyx nelsoni Merriam, 1900Dicrostonyx nunatakensis Youngman, 1967Dicrostonyx richardsoni Merriam, 1900Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1778)Dicrostonyx unalascensis Merriam, 1900Dicrostonyx vinogradovi Ognev, 1948
Gênero Dinaromys Kretzoi, 1955Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922)
Gênero Ellobius G. Fischer, 1814Ellobius alaicus Vorontsov et al., 1969Ellobius fuscocapillus Blyth, 1843Ellobius lutescens Thomas, 1897Ellobius talpinus (Pallas, 1770)Ellobius tancrei Blasius, 1884
Gênero Eolagurus Argyropulo, 1946Eolagurus luteus (Eversmann, 1840)Eolagurus przewalskii (Büchner, 1889)
Gênero Eothenomys Miller, 1896Eothenomys cachinus Thomas, 1921Eothenomys chinensis (Thomas, 1891)Eothenomys custos (Thomas, 1912)Eothenomys melanogaster (Milne-Edwards, 1871)Eothenomys miletus Thomas, 1914Eothenomys olitor (Thomas, 1911)Eothenomys proditor Hinton, 1923Eothenomys wardi Thomas, 1912
Gênero Hyperacrius Miller, 1896Hyperacrius fertilis (True, 1894)Hyperacrius wynnei (Blanford, 1881)
Gênero Lagurus Gloger, 1841Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Gênero Lasiopodomys Lataste, 1887Lasiopodomys brandtii (Radde, 1861)Lasiopodomys fuscus (Büchner, 1889)Lasiopodomys mandarinus (Milne-Edwards, 1871)
Gênero Lemmiscus Thomas, 1912Lemmiscus curtatus (Cope, 1868)
Gênero Lemmus Link, 1795Lemmus amurensis Vinogradov, 1924Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758)Lemmus portenkoi Tchernyavsky, 1967Lemmus sibiricus (Kerr, 1792)Lemmus trimucronatus Richardson, 1825
Gênero Microtus Schrank, 1798Microtus abbreviatus Miller, 1899Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)Microtus anatolicus Krystufek e Kefelioglu, 2002Microtus arvalis (Pallas, 1778)Microtus bavaricus König, 1962Microtus brachycercus Lehmann, 1961Microtus breweri (Baird, 1858)Microtus cabrerae Thomas, 1906Microtus californicus (Peale, 1848)Microtus canicaudus Miller, 1897Microtus chrotorrhinus (Miller, 1894)Microtus clarkei Hinton, 1923Microtus daghestanicus (Shidlovskii, 1919)Microtus dogramacii Kefelioglu e Krystufek, 1999Microtus duodecimcostatus de Sélys-Longchamps, 1839Microtus evoronensis Kovalskaya e Sokolov, 1980Microtus felteni Malec e Storch, 1963Microtus fortis Büchner, 1889Microtus gerbei (Gerbe, 1879)Microtus gregalis (Pallas, 1779)Microtus guatemalensis Merriam, 1898Microtus guentheri (Danford e Alston, 1880)Microtus ilaeus Thomas, 1912Microtus irani Thomas, 1921Microtus kikuchii Kuroda, 1920Microtus levis Miller, 1908Microtus liechtensteini Wettstein, 1927Microtus limnophilus Büchner, 1889Microtus longicaudus (Merriam, 1888)Microtus lusitanicus (Gerbe, 1879)Microtus majori Thomas, 1906Microtus maximowiczii (Schrenk, 1859)Microtus mexicanus (Saussure, 1861)Microtus middendorffii (Poliakov, 1881)Microtus miurus Osgood, 1901Microtus mongolicus (Radde, 1861)Microtus montanus (Peale, 1848)Microtus montebelli (Milne-Edwards, 1872)Microtus mujanensis Orlov e Kovalskaya, 1978Microtus multiplex (Fatio, 1905)Microtus oaxacensis Goodwin, 1966Microtus ochrogaster (Wagner, 1842)Microtus oeconomus (Pallas, 1776)Microtus oregoni (Bachman, 1839)Microtus paradoxus Ognev e Heptner, 1928Microtus pennsylvanicus (Ord, 1815)Microtus pinetorum (Le Conte, 1830)Microtus qazvinensis Golenishchev, 2003Microtus quasiater (Coues, 1874)Microtus richardsoni (DeKay, 1842)Microtus sachalinensis Vasin, 1955Microtus savii (de Sélys-Longchamps, 1838)Microtus schelkovnikovi (Satunin, 1907)Microtus schidlovskii Argyropulo, 1933Microtus socialis (Pallas, 1773)Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)Microtus tatricus Kratochvil, 1952Microtus thomasi (Barrett-Hamilton, 1903)Microtus townsendii (Bachman, 1839)Microtus transcaspicus Satunin, 1905Microtus umbrosus Merriam, 1898Microtus xanthognathus (Leach, 1815)
Gênero Myodes Pallas, 1811Myodes andersoni (Thomas, 1905)Myodes californicus (Merriam, 1890)Myodes centralis Miller, 1906Myodes gapperi (Vigors, 1830)Myodes glareolus (Schreber, 1780)Myodes imaizumii Jameson, 1961Myodes regulus (Thomas, 1906)Myodes rex Imaizumi, 1971Myodes rufocanus (Sundevall, 1846)Myodes rutilus (Pallas, 1779)Myodes shanseius (Thomas, 1908)Myodes smithii (Thomas, 1905)
Gênero Myopus Miller, 1910Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844)
Gênero Neodon Hodgson, 1841Neodon forresti Hinton, 1923Neodon irene (Thomas, 1911)Neodon juldaschi (Severtzov, 1879)Neodon sikimensis (Hodgson, 1849)
Gênero Neofiber True, 1884Neofiber alleni True, 1884
Gênero Ondatra Link, 1795Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Gênero Phaiomys Blyth, 1863Phaiomys leucurus (Blyth, 1863)
Gênero Phenacomys Merriam, 1889Phenacomys intermedius Merriam, 1889Phenacomys ungava Merriam, 1889
Gênero Proedromys Thomas, 1911Proedromys bedfordi Thomas, 1911
Gênero Prometheomys Satunin, 1901Prometheomys schaposchnikowi Satunin, 1901
Gênero Synaptomys Baird, 1858Synaptomys borealis (Richardson, 1828)Synaptomys cooperi Baird, 1858
Gênero Volemys Zagorodnyuk, 1990Volemys millicens (Thomas, 1911)Volemys musseri (Lawrence, 1982)
Subfamília Lophiomyinae Milne-Edwards, 1867
Gênero Lophiomys Milne-Edwards, 1867Lophiomys imhausi Milne-Edwards, 1867
Subfamília Neotominae Merriam, 1894
Gênero Baiomys True, 1894Baiomys musculus (Merriam, 1892)Baiomys taylori (Thomas, 1887)
Gênero Habromys Hooper e Musser, 1964Habromys chinanteco (Robertson e Musser, 1976)Habromys delicatulus Carleton, Sánchez e Urbano Vidales, 2002Habromys ixtlani Goodwin, 1964Habromys lepturus (Merriam, 1898)Habromys lophurus (Osgood, 1904)Habromys simulatus (Osgood, 1904)
Gênero Hodomys Merriam, 1894Hodomys alleni (Merriam, 1892)
Gênero Isthmomys Hooper e Musser, 1964Isthmomys flavidus (Bangs, 1902)Isthmomys pirrensis (Goldman, 1912)
Gênero Megadontomys Merriam, 1898Megadontomys cryophilus (Musser, 1964)Megadontomys nelsoni (Merriam, 1898)Megadontomys thomasi (Merriam, 1898)
Gênero Nelsonia Merriam, 1897Nelsonia goldmani Merriam, 1903Nelsonia neotomodon Merriam, 1897
Gênero Neotoma Say e Ord, 1825Neotoma albigula Hartley, 1894Neotoma angustapalata Baker, 1951Neotoma anthonyi J. A. Allen, 1898Neotoma bryanti Merriam, 1887Neotoma bunkeri Burt, 1932Neotoma chrysomelas J. A. Allen, 1908Neotoma cinerea (Ord, 1815)Neotoma devia Goldman, 1927Neotoma floridana (Ord, 1818)Neotoma fuscipes Baird, 1858Neotoma goldmani Merriam, 1903Neotoma lepida Thomas, 1893Neotoma leucodon Merriam, 1894Neotoma macrotis Thomas, 1893Neotoma magister Baird, 1858Neotoma martinensis Goldman, 1905Neotoma mexicana Baird, 1855Neotoma micropus Baird, 1855Neotoma nelsoni Goldman, 1905Neotoma palatina Goldman, 1905Neotoma phenax (Merriam, 1903)Neotoma stephensi Goldman, 1905
Gênero Neotomodon Merriam, 1898Neotomodon alstoni (Merriam, 1898)
Gênero Ochrotomys Osgood, 1909Ochrotomys nuttalli (Harlan, 1832)
Gênero Onychomys Baird, 1857Onychomys arenicola Mearns, 1896Onychomys leucogaster (Wied-Neuwied, 1841)Onychomys torridus (Coues, 1874)
Gênero Osgoodomys Hooper e Musser, 1964Osgoodomys banderanus (J. A. Allen, 1897)
Gênero Peromyscus Gloger, 1841Peromyscus attwateri J. A. Allen, 1895Peromyscus aztecus (Saussure, 1860)Peromyscus beatae Thomas, 1903Peromyscus boylii (Baird, 1855)Peromyscus bullatus Osgood, 1904Peromyscus californicus (Gambel, 1848)Peromyscus caniceps Burt, 1932Peromyscus crinitus (Merriam, 1891)Peromyscus dickeyi Burt, 1932Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)Peromyscus eremicus (Baird, 1858)Peromyscus eva Thomas, 1898Peromyscus fraterculus (Miller, 1892)Peromyscus furvus J. A. Allen e Chapman, 1897Peromyscus gossypinus (Le Conte, 1853)Peromyscus grandis Goodwin, 1932Peromyscus gratus Merriam, 1898Peromyscus guardia Townsend, 1912Peromyscus guatemalensis Merriam, 1898Peromyscus gymnotis Thomas, 1894Peromyscus hooperi Lee e Schmidly, 1977Peromyscus hylocetes Merriam, 1898Peromyscus interparietalis Burt, 1932Peromyscus keeni Rhoads, 1894Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)Peromyscus levipes Merriam, 1898Peromyscus madrensis Merriam, 1898Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)Peromyscus mayensis Carleton e Huckaby, 1975Peromyscus megalops Merriam, 1898Peromyscus mekisturus Merriam, 1898Peromyscus melanocarpus Osgood, 1904Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)Peromyscus melanotis J. A. Allen e Chapman, 1897Peromyscus melanurus Osgood, 1909Peromyscus merriami Mearns, 1896Peromyscus mexicanus (Saussure, 1860)Peromyscus nasutus (J. A. Allen, 1891)Peromyscus ochraventer Baker, 1951Peromyscus pectoralis Osgood, 1904
†Peromyscus pembertoni Burt, 1932Peromyscus perfulvus Osgood, 1945Peromyscus polionotus (Wagner, 1843)Peromyscus polius Osgood, 1904Peromyscus pseudocrinitus Burt, 1932Peromyscus sagax Elliot, 1903Peromyscus sejugis Burt, 1932Peromyscus simulus Osgood, 1904Peromyscus slevini Mailliard, 1924Peromyscus spicilegus J. A. Allen, 1897Peromyscus stephani Townsend, 1912Peromyscus stirtoni Dickey, 1928Peromyscus truei (Shufeldt, 1885)Peromyscus winkelmanni Carleton, 1977Peromyscus yucatanicus J. A. Allen e Chapman, 1897Peromyscus zarhynchus Merriam, 1898
Gênero Podomys Osgood, 1909Podomys floridanus (Chapman, 1889)
Gênero Reithrodontomys Giglioli, 1874Reithrodontomys brevirostris Goodwin, 1943Reithrodontomys burti Benson, 1939Reithrodontomys chrysopsis Merriam, 1900Reithrodontomys creper Bangs, 1902Reithrodontomys darienensis Pearson, 1939Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894Reithrodontomys gracilis J. A. Allen e Chapman, 1897Reithrodontomys hirsutus Merriam, 1901Reithrodontomys humulis (Audubon e Bachman, 1941)Reithrodontomys megalotis (Baird, 1858)Reithrodontomys mexicanus (Saussure, 1860)Reithrodontomys microdon Merriam, 1901Reithrodontomys montanus (Baird, 1855)Reithrodontomys paradoxus Jones e Genoways, 1970Reithrodontomys raviventris Dixon, 1908Reithrodontomys rodriguezi Goodwin, 1943Reithrodontomys spectabilis Jones e Lawlor, 1965Reithrodontomys sumichrasti (Saussure, 1861)Reithrodontomys tenuirostris Merriam, 1901Reithrodontomys zacatecae Merriam, 1901
Gênero Scotinomys Thomas, 1913Scotinomys teguina (Alston, 1877)Scotinomys xerampelinus (Bangs, 1902)
Gênero Xenomys Merriam, 1892Xenomys nelsoni Merriam, 1892
Subfamília Sigmodontinae Wagner, 1843
Gênero Abrawayaomys Souza Cunha e Cruz, 1979Abrawayaomys ruschii Souza Cunha e Cruz, 1979
Gênero Abrothrix Waterhouse, 1837Abrothrix andinus (Philippi, 1858)Abrothrix hershkovitzi Patterson, Gallardo e Freas, 1984Abrothrix illuteus (Thomas, 1925)Abrothrix jelskii (Thomas, 1894)Abrothrix lanosus (Thomas, 1897)Abrothrix longipilis (Waterhouse, 1837)Abrothrix markhami (Pine, 1973)Abrothrix olivaceus (Waterhouse, 1837)Abrothrix sanborni Osgood, 1943
Gênero Aepeomys Thomas, 1898Aepeomys lugens (Thomas, 1896)Aepeomys reigi Ochoa, Aguilera, Pacheco e Soriano, 2001
Gênero Akodon Meyen, 1833Akodon aerosus Thomas, 1913Akodon affinis (J. A. Allen, 1912)Akodon albiventer Thomas, 1897Akodon aliquantulus Diaz, Barquez, Braun e Mares, 1999Akodon azarae (J. Fischer, 1829)Akodon bogotensis Thomas, 1895Akodon boliviensis Meyen, 1833Akodon budini (Thomas, 1918)Akodon cursor (Winge, 1887)Akodon dayi Osgood, 1916Akodon dolores Thomas, 1916Akodon fumeus Thomas, 1902Akodon iniscatus Thomas, 1919Akodon juninensis Myers, Patton e Smith, 1990Akodon kofordi Myers e Patton, 1989Akodon latebricola (Anthony, 1924)Akodon leucolimnaeus Cabrera, 1926Akodon lindberghi Hershkovitz, 1990Akodon lutescens J. A. Allen, 1901Akodon mimus (Thomas, 1901)Akodon molinae Contreras, 1968Akodon mollis Thomas, 1894Akodon montensis Thomas, 1913Akodon mystax Hershkovitz, 1998Akodon neocenus Thomas, 1919Akodon oenos Braun, Mares e Ojeda, 2000Akodon orophilus Osgood, 1913Akodon paranaensis Christoff, Fagundes, Sbalqueiro, Mattevi e Yonenaga-Yassuda, 2000Akodon pervalens Thomas, 1925Akodon reigi González, Langguth e de Oliveira, 1998Akodon sanctipaulensis Hershkovitz, 1990Akodon serrensis Thomas, 1902Akodon siberiae Myers e Patton, 1989Akodon simulator Thomas, 1916Akodon spegazzinii Thomas, 1897Akodon subfuscus Osgood, 1944Akodon surdus Thomas, 1917Akodon sylvanus Thomas, 1921Akodon toba Thomas, 1921Akodon torques (Thomas, 1917)Akodon varius Thomas, 1902
Gênero Amphinectomys Malygin, 1994Amphinectomys savamis Malygin, Aniskin, Isaev e Milishnikov, 1994
Gênero Andalgalomys Williams e Mares, 1978Andalgalomys olrogi Williams e Mares, 1978Andalgalomys pearsoni (Myers, 1977)Andalgalomys roigi Mares e Braun, 1996
Gênero Andinomys Thomas, 1902Andinomys edax Thomas, 1902
Gênero Anotomys Thomas, 1906Anotomys leander Thomas, 1906
Gênero Auliscomys Osgood, 1915Auliscomys boliviensis (Waterhouse, 1846)Auliscomys pictus (Thomas, 1884)Auliscomys sublimus (Thomas, 1900)
Gênero Bibimys Massoia, 1979Bibimys chacoensis (Shamel, 1931)Bibimys labiosus (Winge, 1887)Bibimys torresi Massoia, 1979
Gênero Blarinomys Thomas, 1896Blarinomys breviceps (Winge, 1887)
Gênero Brucepattersonius Hershkovitz, 1998Brucepattersonius albinasus Hershkovitz, 1998Brucepattersonius griserufescens Hershkovitz, 1998Brucepattersonius guarani Mares e Braun, 2000Brucepattersonius igniventris Hershkovitz, 1998Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896)Brucepattersonius misionensis Mares e Braun, 2000Brucepattersonius paradisus Mares e Braun, 2000Brucepattersonius soricinus Hershkovitz, 1998
Gênero Calomys Waterhouse, 1837Calomys boliviae (Thomas, 1901)Calomys callidus (Thomas, 1916)Calomys callosus (Rengger, 1830)Calomys expulsus Lund, 1841Calomys hummelincki (Husson, 1960)Calomys laucha (G. Fischer, 1814)Calomys lepidus (Thomas, 1884)Calomys musculinus (Thomas, 1913)Calomys sorellus (Thomas, 1900)Calomys tener (Winge, 1887)Calomys tocantinsi Bonvicino, Lima e Almeida, 2003Calomys venustus Thomas, 1894
Gênero Chelemys Thomas, 1903Chelemys delfini Cabrera, 1905Chelemys macronyx (Thomas, 1894)Chelemys megalonyx (Waterhouse, 1845)
Gênero Chibchanomys Voss, 1988Chibchanomys orcesi Jenkins e Barnett, 1997Chibchanomys trichotis (Thomas, 1897)
Gênero Chilomys Thomas, 1897Chilomys instans Thomas, 1897
Gênero Chinchillula Thomas, 1898Chinchillula sahamae Thomas, 1898
Gênero Delomys Thomas, 1917Delomys collinus Thomas, 1917Delomys dorsalis (Hensel, 1872)Delomys sublineatus (Thomas, 1903)
Gênero Deltamys Thomas, 1917Deltamys kempi (Thomas, 1917)
Gênero Eligmodontia F. Cuvier, 1837Eligmodontia moreni Thomas, 1896Eligmodontia morgani J. A. Allen, 1901Eligmodontia puerulus (Philippi, 1896)Eligmodontia typus F. Cuvier, 1837
Gênero Euneomys Coues, 1874Euneomys chinchilloides (Waterhouse, 1839)Euneomys fossor (Thomas, 1899)Euneomys mordax Thomas, 1912Euneomys petersoni J. A. Allen, 1903
Gênero Galenomys Thomas, 1916Galenomys garleppi (Thomas, 1898)
Gênero Geoxus Thomas, 1919Geoxus valdivianus (Philippi, 1858)
Gênero Graomys Thomas, 1916Graomys centralis Thomas, 1902Graomys domorum (Thomas, 1902)Graomys edithae Thomas, 1919Graomys griseoflavus (Waterhouse, 1837)
Gênero Handleyomys Voss, Gómez-Laverde e Pacheco, 2002Handleyomys fuscatus (J. A. Allen, 1912)Handleyomys intectus (Thomas, 1921)
Gênero Holochilus Brandt, 1835Holochilus brasiliensis (Desmarest, 1819)Holochilus chacarius Thomas, 1906Holochilus sciureus Wagner, 1842
Gênero Ichthyomys Thomas, 1893Ichthyomys hydrobates (Winge, 1891)Ichthyomys pittieri Handley e Mondolfi, 1963Ichthyomys stolzmanni Thomas, 1893Ichthyomys tweedii Anthony, 1921
Gênero Irenomys Thomas, 1919Irenomys tarsalis (Philippi, 1900)
Gênero Juliomys Gónzalez, 2000Juliomys pictipes Osgood, 1933Juliomys rimofrons de Oliveira e Bonvicino, 2002
Gênero Juscelinomys Moojen, 1965Juscelinomys guaporensis Emmons, 1999Juscelinomys huanchacae Emmons, 1999Juscelinomys candango Moojen, 1965
Gênero Kunsia Hershkovitz, 1966Kunsia fronto (Winge, 1887)Kunsia tomentosus (Lichtenstein, 1830)
Gênero Lenoxus Thomas, 1909Lenoxus apicalis (J. A. Allen, 1900)
Gênero Loxodontomys Osgood, 1947Loxodontomys micropus (Waterhouse, 1837)Loxodontomys pikumche Spotorno, Cofré, Manríquez, Vilina, Marquet e Walker, 1998
Gênero Lundomys Voss e Carleton, 1993Lundomys molitor (Winge, 1887)
Gênero †Megalomys Trouessart, 1881
†Megalomys desmarestii (J. Fischer, 1829)
†Megalomys luciae (Major, 1901)
Gênero †Megaoryzomys Lenglet e Coppois, 1979
†Megaoryzomys curioi Niethammer, 1964
Gênero Melanomys Thomas, 1902Melanomys caliginosus (Tomes, 1860)Melanomys robustulus Thomas, 1914Melanomys zunigae (Sanborn, 1949)
Gênero Microakodontomys Hershkovitz, 1993Microakodontomys transitorius Hershkovitz, 1993
Gênero Microryzomys Thomas, 1917Microryzomys altissimus (Osgood, 1933)Microryzomys minutus (Tomes, 1860)
Gênero Neacomys Thomas, 1900Neacomys dubosti Voss, Lunde e Simmons, 2001Neacomys guianae Thomas, 1905Neacomys minutus Patton, da Silva e Malcolm, 2000Neacomys musseri Patton, da Silva e Malcolm, 2000Neacomys paracou Voss, Lunde e Simmons, 2001Neacomys pictus Goldman, 1912Neacomys spinosus (Thomas, 1882)Neacomys tenuipes Thomas, 1900
Gênero Necromys Ameghino, 1889Necromys amoenus (Thomas, 1900)Necromys benefactus Thomas, 1919Necromys lactens (Thomas, 1918)Necromys lasiurus (Lund, 1841)Necromys lenguarum Thomas, 1898Necromys obscurus (Waterhouse, 1837)Necromys punctulatus (Thomas, 1894)Necromys temchuki (Massoia, 1980)Necromys urichi (J. A. Allen e Chapman, 1897)
Gênero Nectomys Peters, 1861Nectomys apicalis Peters, 1861Nectomys magdalenae Thomas, 1897Nectomys palmipes J. A. Allen e Chapman, 1893Nectomys rattus Pelzeln, 1883Nectomys squamipes (Brants, 1827)
Gênero Neotomys Thomas, 1894Neotomys ebriosus Thomas, 1894
Gênero Nesoryzomys Heller, 1904Nesoryzomys darwini Osgood, 1929Nesoryzomys fernandinae Hutterer e Hirsch, 1979Nesoryzomys indefessus (Thomas, 1899)Nesoryzomys swarthii Orr, 1938
Gênero Neusticomys Anthony, 1921Neusticomys monticolus Anthony, 1921Neusticomys mussoi Ochoa e Soriano, 1991Neusticomys oyapocki (Dubost e Petter, 1978)Neusticomys peruviensis (Musser e Gardner, 1974)Neusticomys venezuelae (Anthony, 1929)
Gênero Noronhomys Carleton e Olson, 1999Noronhomys vespuccii Carleton e Olson, 1999
Gênero Notiomys Thomas, 1890Notiomys edwardsii Thomas, 1890
Gênero Oecomys Thomas, 1906Oecomys auyantepui Tate, 1939Oecomys bicolor (Tomes, 1860)Oecomys catherinae Thomas, 1909Oecomys cleberi Locks, 1981Oecomys concolor (Wagner, 1845)Oecomys flavicans (Thomas, 1894)Oecomys mamorae (Thomas, 1906)Oecomys paricola (Thomas, 1904)Oecomys phaeotis (Thomas, 1901)Oecomys rex Thomas, 1910Oecomys roberti (Thomas, 1904)Oecomys rutilus Anthony, 1921Oecomys speciosus (J. A. Allen e Chapman, 1893)Oecomys superans Thomas, 1911Oecomys trinitatis (J. A. Allen e Chapman, 1893)
Gênero Oligoryzomys Bangs, 1900Oligoryzomys andinus (Osgood, 1914)Oligoryzomys arenalis (Thomas, 1913)Oligoryzomys brendae Massoia, 1998Oligoryzomys chacoensis (Myers e Carleton, 1981)Oligoryzomys delticola (Thomas, 1917)Oligoryzomys destructor (Tschudi, 1844)Oligoryzomys eliurus (Wagner, 1845)Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 1837)Oligoryzomys fornesi (Massoia, 1973)Oligoryzomys fulvescens (Saussure, 1860)Oligoryzomys griseolus (Osgood, 1912)Oligoryzomys longicaudatus (Bennett, 1832)Oligoryzomys magellanicus (Bennett, 1836)Oligoryzomys microtis (J. A. Allen, 1916)Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)Oligoryzomys stramineus Bonvicino e Weksler, 1998Oligoryzomys vegetus (Bangs, 1902)Oligoryzomys victus (Thomas, 1898)
Gênero Oryzomys Baird, 1857Oryzomys albigularis (Tomes, 1860)Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)Oryzomys angouya Fischer, 1814Oryzomys auriventer Thomas, 1890Oryzomys balneator Thomas, 1900Oryzomys bolivaris J. A. Allen, 1901Oryzomys caracolus Thomas, 1914Oryzomys chapmani Thomas, 1898Oryzomys couesi (Alston, 1877)Oryzomys curasoae McFarlane e Debrot, 2001Oryzomys devius Bangs, 1902Oryzomys dimidiatus (Thomas, 1905)Oryzomys emmonsae Musser, Carleton, Brothers e Gardner, 1998Oryzomys galapagoensis (Waterhouse, 1839)Oryzomys gorgasi Hershkovitz, 1971Oryzomys hammondi (Thomas, 1913)Oryzomys keaysi J. A. Allen, 1900Oryzomys lamia Thomas, 1901Oryzomys laticeps Lund, 1840Oryzomys legatus Thomas, 1925Oryzomys levipes Thomas, 1902Oryzomys macconnelli Thomas, 1910Oryzomys maracajuensis Langguth e Bonvicino, 2002Oryzomys marinhus Bonvicino, 2003Oryzomys megacephalus Fischer, 1814Oryzomys melanotis Thomas, 1893Oryzomys meridensis Thomas, 1894
†Oryzomys nelsoni Merriam, 1898Oryzomys nitidus (Thomas, 1884)Oryzomys palustris (Harlan, 1837)Oryzomys perenensis J. A. Allen, 1901Oryzomys polius Osgood, 1913Oryzomys rhabdops Merriam, 1901Oryzomys rostratus Merriam, 1901Oryzomys russatus Wagner, 1848Oryzomys saturatior Merriam, 1901Oryzomys scotti Langguth e Bonvicino, 2002Oryzomys seuanezi Weksler, Geise e Cerqueira, 1999Oryzomys subflavus (Wagner, 1842)Oryzomys talamancae J. A. Allen, 1891Oryzomys tatei Musser, Carleton, Brothers e Gardner, 1998Oryzomys xanthaeolus Thomas, 1894Oryzomys yunganus Thomas, 1902
Gênero Oxymycterus Waterhouse, 1837Oxymycterus akodontius Thomas, 1921Oxymycterus amazonicus Hershkovitz, 1994Oxymycterus angularis Thomas, 1909Oxymycterus caparoae Hershkovitz, 1998Oxymycterus dasytrichus Fischer, 1814Oxymycterus delator Thomas, 1903Oxymycterus hiska Hinojosa, Anderson e Patton, 1987Oxymycterus hispidus Pictet, 1843Oxymycterus hucucha Hinojosa, Anderson e Patton, 1987Oxymycterus inca Thomas, 1900Oxymycterus josei Hoffman, Lessa e Smith, 2002Oxymycterus nasutus (Waterhouse, 1837)Oxymycterus paramensis Thomas, 1902Oxymycterus quaestor Thomas, 1903Oxymycterus roberti Thomas, 1901Oxymycterus rufus (J. Fischer, 1814)
Gênero Paralomys Thomas, 1926Paralomys gerbillus (Thomas, 1900)
Gênero Pearsonomys Patterson, 1992Pearsonomys annectens Patterson, 1992
Gênero Phaenomys Thomas, 1917Phaenomys ferrugineus (Thomas, 1894)
Gênero Phyllotis Waterhouse, 1837Phyllotis amicus Thomas, 1900Phyllotis andium Thomas, 1912Phyllotis bonariensis Crespo, 1964Phyllotis caprinus Pearson, 1958Phyllotis darwini (Waterhouse, 1837)Phyllotis definitus Osgood, 1915Phyllotis haggardi Thomas, 1908Phyllotis limatus Thomas, 1912Phyllotis magister Thomas, 1912Phyllotis osgoodi Mann, 1945Phyllotis osilae J. A. Allen, 1901Phyllotis wolffsohni Thomas, 1902Phyllotis xanthopygus (Waterhouse, 1837)
Gênero Podoxymys Anthony, 1929Podoxymys roraimae Anthony, 1929
Gênero Pseudoryzomys Hershkovitz, 1962Pseudoryzomys simplex (Winge, 1887)
Gênero Punomys Osgood, 1943Punomys kofordi Pacheco e Patton, 1995Punomys lemminus Osgood, 1943
Gênero Reithrodon Waterhouse, 1837Reithrodon auritus (G. Fischer, 1814)Reithrodon typicus Waterhouse, 1837
Gênero Rhagomys Thomas, 1917Rhagomys longilingua Luna e Patterson, 2003Rhagomys rufescens (Thomas, 1886)
Gênero Rheomys Thomas, 1906Rheomys mexicanus Goodwin, 1959Rheomys raptor Goldman, 1912Rheomys thomasi Dickey, 1928Rheomys underwoodi Thomas, 1906
Gênero Rhipidomys Tschudi, 1844Rhipidomys austrinus Thomas, 1921Rhipidomys caucensis J. A. Allen, 1913Rhipidomys couesi (J. A. Allen e Chapman, 1893)Rhipidomys emiliae J. A. Allen, 1916Rhipidomys fulviventer Thomas, 1896Rhipidomys gardneri Patton et al., 2000Rhipidomys latimanus (Tomes, 1860)Rhipidomys leucodactylus (Tschudi, 1844)Rhipidomys macconnelli de Winton, 1900Rhipidomys macrurus Gervais, 1855Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840)Rhipidomys modicus Thomas, 1926Rhipidomys nitela Thomas, 1901Rhipidomys ochrogaster J. A. Allen, 1901Rhipidomys venezuelae Thomas, 1896Rhipidomys venustus Thomas, 1900Rhipidomys wetzeli Gardner, 1989
Gênero Salinomys Braun & Mares, 1995Salinomys delicatus Braun & Mares, 1995
Gênero Scapteromys Waterhouse, 1837Scapteromys aquaticus Thomas, 1920Scapteromys tumidus (Waterhouse, 1837)
Gênero Scolomys Anthony, 1924Scolomys melanops Anthony, 1924Scolomys ucayalensis Pacheco, 1991
Gênero Sigmodon Say e Ord, 1825Sigmodon alleni Bailey, 1902Sigmodon alstoni (Thomas, 1881)Sigmodon arizonae Mearns, 1890Sigmodon fulviventer J. A. Allen, 1889Sigmodon hirsutus Burmeister, 1854Sigmodon hispidus Say e Ord, 1825Sigmodon inopinatus Anthony, 1924Sigmodon leucotis Bailey, 1902Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897Sigmodon ochrognathus Bailey, 1902Sigmodon peruanus J. A. Allen, 1897Sigmodon planifrons Nelson e Goldman, 1933Sigmodon toltecus (Saussure, 1860)Sigmodon zanjonensis Goodwin, 1932
Gênero Sigmodontomys J. A. Allen, 1897Sigmodontomys alfari J. A. Allen, 1897Sigmodontomys aphrastus (Harris, 1932)
Gênero Tapecomys Anderson e Yates, 2000Tapecomys primus Anderson e Yates, 2000
Gênero Thalpomys Thomas, 1916Thalpomys cerradensis Hershkovitz, 1990Thalpomys lasiotis Thomas, 1916
Gênero Thaptomys Thomas, 1916Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1829)
Gênero Thomasomys Coues, 1884Thomasomys apeco Leo e Gardner, 1993Thomasomys aureus (Tomes, 1860)Thomasomys baeops (Thomas, 1899)Thomasomys bombycinus Anthony, 1925Thomasomys caudivarius Anthony, 1923Thomasomys cinereiventer J. A. Allen, 1912Thomasomys cinereus (Thomas, 1882)Thomasomys cinnameus Anthony, 1924Thomasomys daphne Thomas, 1917Thomasomys eleusis Thomas, 1926Thomasomys erro Anthony, 1926Thomasomys gracilis Thomas, 1917Thomasomys hudsoni Anthony, 1923Thomasomys hylophilus Osgood, 1912Thomasomys incanus (Thomas, 1894)Thomasomys ischyrus Osgood, 1914Thomasomys kalinowskii (Thomas, 1894)Thomasomys ladewi Anthony, 1926Thomasomys laniger (Thomas, 1895)Thomasomys macrotis Gardner e Romo, 1993Thomasomys monochromos Bangs, 1900Thomasomys niveipes (Thomas, 1896)Thomasomys notatus Thomas, 1917Thomasomys onkiro Luna e Pacheco, 2002Thomasomys oreas Anthony, 1926Thomasomys paramorum Thomas, 1898Thomasomys popayanus J. A. Allen, 1912Thomasomys praetor Thomas, 1900Thomasomys pyrrhonotus Thomas, 1886Thomasomys rhoadsi Stone, 1914Thomasomys rosalinda Thomas e St. Leger, 1926Thomasomys silvestris Anthony, 1924Thomasomys taczanowskii (Thomas, 1882)Thomasomys ucucha Voss, 2003Thomasomys vestitus (Thomas, 1898)Thomasomys vulcani Thomas, 1898
Gênero Wiedomys Hershkovitz, 1959Wiedomys pyrrhorhinos (Wied-Neuwied, 1821)
Gênero Wilfredomys Ávila-Pires, 1960Wilfredomys oenax (Thomas, 1928)
Gênero Zygodontomys J. A. Allen, 1897Zygodontomys brevicauda (J. A. Allen e Chapman, 1893)Zygodontomys brunneus Thomas, 1898
Subfamília Cricetinae G. Fischer, 1817
Gênero Allocricetulus Argyropulo, 1933Allocricetulus curtatus (G. M. Allen, 1925)Allocricetulus eversmanni (Brandt, 1859)
Gênero Cansumys G. M. Allen, 1928Cansumys canus G. M. Allen, 1928
Gênero Cricetulus Milne-Edwards, 1867Cricetulus alticola Thomas, 1917Cricetulus barabensis (Pallas, 1773)Cricetulus kamensis (Satunin, 1903)Cricetulus longicaudatus (Milne-Edwards, 1867)Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)Cricetulus sokolovi Orlov e Malygin, 1988
Gênero Cricetus Leske, 1779Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Gênero Mesocricetus Nehring, 1898Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839)Mesocricetus brandti (Nehring, 1898)Mesocricetus newtoni (Nehring, 1898)Mesocricetus raddei (Nehring, 1894)
Gênero Phodopus Miller, 1910Phodopus campbelli (Thomas, 1905)Phodopus roborovskii (Satunin, 1903)Phodopus sungorus (Pallas, 1773)
Gênero Tscherskia Ognev, 1914Tscherskia triton (de Winton, 1899)
Subfamília Tylomyinae Reig, 1984
Gênero Nyctomys Saussure, 1860Nyctomys sumichrasti (Saussure, 1860)
Gênero Otonyctomys Anthony, 1932Otonyctomys hatti Anthony, 1932
Gênero Ototylomys Merriam, 1901Ototylomys phyllotis Merriam, 1901
Gênero Tylomys Peters, 1866Tylomys bullaris Merriam, 1901Tylomys fulviventer Anthony, 1916Tylomys mirae Thomas, 1899Tylomys nudicaudus (Peters, 1866)Tylomys panamensis (Gray, 1873)Tylomys tumbalensis Merriam, 1901Tylomys watsoni'' Thomas, 1899

Lista de mamíferos de Wilson e Reeder: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Listas de mamíferos